Râul Bârloaia se poate referi la:

 Râul Bârloaia, Bârlui
 Râul Bârloaia, Suciu

Vezi și 
 Râul Bârlui

Toponime românești